Конецгорская узкоколейная железная дорога — лесовозная узкоколейная железная дорога в Виноградовском районе Архангельской области, на правом берегу реки Северная Двина.

Начинается в посёлке Рочегда. Максимальная длина 84 км, эксплуатируется в настоящее время 65 км. Ширина колеи 750 мм.

Год открытия: 1942 год. Пассажирское движение, грузовое движение. Заготовку леса Конецгорский леспромхоз производит как по сортиментной, так и по хлыстовой технологии, вывозка леса осуществляется круглогодично по самой длинной в Архангельской области узкоколейке.

История 
Строительство узкоколейной железной дороги началось в июле 1938 года силами заключённых ГУЛага.

Строительство посёлка Рочегда началось 2 октября 1942 года. В 1942 году заключённых «Березлага» вывезли из Рочегды в другие лагеря НКВД. Последний пароход с заключёнными ушёл из Рочегды 22 октября 1942 года. В 1944 году строительство посёлка Рочегда завершилось и был основан Конецгорский ЛПХ. С 1946 года началась механизация леспромхоза, а с 1959 года по 1962 год была проведена полная механизация Конецгорского леспромхоза. В 1973 году началась сварка рельсов в длинные плети и замена их с Р-18 на Р-24, появились тяжёлые тепловозы ТУ-7. В 1980 году в Рочегде открыли цех по пропитке шпал.

По состоянию на 2005 год Конецгорская узкоколейная железная дорога являлась одной из лучших в регионе, протяжённость магистрали составляет около 60 километров. Сохраняется регулярное движение пассажирского поезда по маршруту «Рочегда — Пыстрома», движение по маршруту «Рочегда — Няводы» производится только в зимнее время, когда узкоколейка становится малопригодной для проезда частных мотодрезин «пионерок».

Современное состояние 
По состоянию на 2012 год Конецгорская узкоколейная железная дорога действовала.

Не работает с июля 2018 года, осенью начата разборка.

Подвижной состав

Локомотивы 

 ТУ7 — № 2304
 ТУ6А — № 2823, № 3017, № 3081, № 3109, № 3129
 ТУ6Д — № 0085
 ТУ8 — № 0012, № 0496
 ТУ7А — № 3290

Вагоны 
 Вагоны ПВ40
 Вагоны-сцепы
 Вагон-цистерна
 Хопперы-дозаторы
 Вагоны-платформы

Путевые машины 
 Кран-путеперекладчик ДМ-20 Loglift
 Снегоочиститель узкоколейный

Частные средства передвижения 
 Самодельные «пионерки»

Фотогалерея

См. также 

 Нюбская узкоколейная железная дорога
 Кудемская узкоколейная железная дорога
 Лойгинская узкоколейная железная дорога
 Зеленниковская узкоколейная железная дорога

 750 мм
 Узкоколейная железная дорога
 Удимская узкоколейная железная дорога
 Действующие узкоколейные железные дороги России

Литература 
 Ушаков Н. Конецгорский леспромхоз: дорога длиной в 60 лет // Волна. - 2004. - 12-18 нояб. - C. 9.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
  «Энциклопедии Младший Брат» проекта «Паровоз ИС»
 Узкоколейная железная дорога на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Узкоколейные железные дороги Архангельской области
Колея 750 мм